FLD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fond Du Lac County, Fond Du Lac (Wisconsin), Stati Uniti